Eichner ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Maria Eichner (1762–1787), deutsche Komponistin
 Bernd Eichner (* 1953), deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher
 Billy Eichner (* 1978), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler
 Christian Eichner (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Cornelia Eichner (* 1972), deutsche Schriftstellerin 
 Ernst Eichner (1740–1777), deutscher Komponist
 Florian Eichner (* 1985), deutscher Ruderer
 Hans Eichner (1921–2009), österreichisch-kanadischer Germanist
 Heidrun Eichner (* 1973), deutsche Islamwissenschaftlerin
 Heiner Eichner (* 1942), deutscher und österreichischer Linguist, Indogermanist und Hochschullehrer
 Hellmuth Eichner (1946–2012), deutscher Maler und Bildhauer
 Johannes Eichner (1886–1958), deutscher Philosoph und Kunsthistoriker
 Josef Eichner (1899–1979), deutscher Politiker (BP)
 Julius Eichner (* 1907), deutscher nationalsozialistischer Kommunalpolitiker
 Karl Eichner (1936–2021), deutscher Lebensmittelchemiker und Hochschullehrer
 Klaus Eichner (* 1939), deutscher Oberst im Ministerium für Staatssicherheit (MfS)
 Kurt Eichner (1898–1969), deutscher Politiker (NSDAP)
 Sigrid Eichner (* 1940), deutsche Langstreckenläuferin
 Steffen Eichner (* 1960), deutscher Politiker (SPD)
 Sylvia Eichner (* 1957), deutsche Schwimmerin
 Tanja Eichner (* 1974), deutsche politische Beamtin (CDU)
 Thomas Eichner, deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Tobias Eichner (* 1973), deutscher Diplomat
 Walter Eichner (1950–2020), deutscher Politiker (CSU)

Siehe auch:
 Aichner